Абрико́сов Олексі́й Іва́нович— російське повне ім'я наступних носіїв:

 Абрикосов Олексій Іванович (1824—1904) — російський підприємець, засновник кондитерської фабрики в Москві.
 Абрикосов Олексій Іванович (1875—1955) — російський патологоанатом, академік АН СРСР (1939), Герой Соціалістичної Праці (1945).
Сторінки зі списками однофамільців-тезок